(1876–1964), prêtre catholique et latiniste ;
 Hermann Otto Sleumer (1906–1993), botaniste néerlandais d’origine allemande.